Johann Bünting ist der Name folgender Personen:

* Johann Bünting (Jurist) (Johannes Bünting; Johann Bunting; Joannes Buntingius und Varianten; 1625–1693), deutscher Jurist und Fürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Hofrat
 Johann Heinrich von Bünting († 1715), deutscher Jurist, Oberappellationsgerichtsrat in Celle